Иван Мятлев: Мятлев, Иван Иванович (Иван Иванович Житый Мятлев-Слизнев) — государственный деятель второй половины XVI века.
 Мятлев, Иван Петрович (1796—1844) — русский поэт, камергер.